In 1956/57 werd het tiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Borussia Dortmund werd kampioen en Duisburger SpV vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Duisburger SpV werd tweede in zijn groep terwijl Dortmund groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. De club versloeg Hamburger SV met 4-1 en verlengde zijn titel. Voor het derde jaar op rij kwam de landskampioen uit de Oberliga West.

Na dit seizoen fusioneerde Preußen Dellbrück met SC Rapid Köln en werd zo SC Viktoria 04 Köln.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1956/57
Oberliga West